Grube Laura steht für:

 Grube Laura (Oberbachem), Bergwerk in Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gräfin-Laura-Grube, Steinkohlenbergwerk in Chorzów, Polen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Barbara-Chorzów
 Lauragrube, stillgelegtes Steinkohlenbergwerk Siemianowice Śląskie, Polen

Siehe auch:
 Zeche Laura